Et lokalråd er en privat forening der arbejder for at fremme lokalsamfundets interesser. Et lokalråd kan arbejde selvstændigt eller i samarbejde med kommunalbestyrelsen. Lokalråd er i modsætning til lokaludvalg ikke omfattet af Kommunestyrelseslovens § 65 d.

Foreninger
Samfund